Log bezeichnet:

 Log (Messgerät), ein Geschwindigkeits-Messgerät für Schiffe
 Logbuch, die Aufzeichnung der Geschwindigkeit eines Schiffes und des Verlaufs anderer Vorgänge
 Blog (von ) als Mitteilung im Internet
 Changelog, das Änderungsprotokoll in der Softwareentwicklung
 Fahrtenbuch im Verkehrswesen allgemein
 Flugbuch im Luftverkehr
 Protokoll von Ereignissen eines Computerprogramms, welches z. B. in einer Logdatei, dem Ereignisprotokoll oder einer Log-Datenbank gespeichert wird. 
 Log (Einheit), ein historisches Volumenmaß
Log (Geologie), Darstellung einer Schichtenfolge, siehe Säulenprofil

Log ist auch:

 der Name einer Ortschaft im russischen Verwaltungsbezirk Wolgograd

LoG steht für:

 , einen Bildverarbeitungsfilter, siehe Marr-Hildreth-Operator

LOG steht für:

 Landesorganisationsgesetz
 Loganair, eine schottische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

log steht für:

 den Logarithmus in der Mathematik

Siehe auch:

 Lock (Begriffsklärung)
 Lok
 Loog
 The Log
 Log cell kill – Hypothese in der Onkologie

LOG